

Wydarzenia 

 silne trzęsienie ziemi nawiedziło Spartę (ponad 20 000 ofiar)
 wprowadzenie demokracji w Syrakuzach